Торей Пан Пасифик Оупън 2010 е 27-ото издание на Торей Пан Пасифик Оупън. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2010. Провежда се в Токио, Япония от 26 септември до 2 октомври.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Поставени двойки 
  Жисела Дулко /  Флавия Пенета (четвъртфинал)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (четвъртфинал)
  Юн-Джан Чан /  Лизел Хубер
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (осминафинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2010
Пан Пасифик Оупън